Root'System est un groupe de Reggae Ska français du pays basque.

Membres du groupe 
Le groupe est actuellement composé de 9 musiciens.
 Krok : Chant
 Wilman: basse
 Jb : Batterie
 Waka : Guitare
 Dje : PRQ
 Kevin : Claviers
 Loic : trombone
 Antoine : Sax
 Jj : Trompette

 combo
Krok : chant
iban : guitare
panpi : clavier
didi : saxophone
stef : saxophone
zidrok : batterie
wilman : Bass
Jean Ro : technique
 combo
Le dje  : percussions
le laminak   : Sax
Waka : Guitare
batitte  : trompette
Xabi  : claviers
JB  : batterie
wilman : Bass
Krok : chant
Phil : technique
Niky Mix dub : technique

Discographie

Albums 
 mai 2000 : Skunk Diskak vol.1 - Euskal Ska eta Reggae 
 sept. 2001 : Under the Vibes 
 sept. 2001 : Lord 
 2004 : Bienvenue
 2006 : Sergent Niko
 2010 : ''Erregaia"
 2017: "Le Boleroots"
2019:"Prochaine sortie"

Ont accompagné les artistes suivants 

Alpha Blondy
Burning Spear
Fermin Muguruza
I Jah Man Levi
Improvisaor dub
Jesus Volt
Jamaica All Stars
Kali live dub
Kana
Kargols
Lofofora
Macka B
Matmatah
Max Romeo
Potato
Skunk
Tourè Kounda
Uroy
Ventura
Yuri Buena
Zebda

Lien 
 

Groupe français de reggae
Groupe musical des Pyrénées-Atlantiques